Расторгуево — деревня в Рязанской области, Клепиковский район, Алексеевское сельское поселение.
 Расторгуево — бывший дачный посёлок в Ленинском районе Московской области, с 1965 года включён в состав города Видное.
 Расторгуево — пассажирская платформа Павелецкого направления Московской железной дороги.